Alakahi Stream ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alakahi Stream (Nordpazifik), Fluss auf Hawaii
 Alakahi Stream (Waipio Stream), Fluss auf Hawaii